Karol Tarło (zm. 1702) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, wojewoda lubelski, starosta stężycki
 Karol Tarło (zm. 1749) – kasztelan lubelski, starosta stężycki